Duella steht für:

 Duella (Einheit), französische Masseneinheit

Duella ist der Familienname von:

 Mario Duella, italienischer Organist